Il doppio  dell'Heineken Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Martin Damm e Robert Lindstedt sono i campioni uscenti. Sono presenti entrambi, ma hanno deciso di non giocare insieme.Martin Damm è in coppia con Filip Polášek.Robert Lindstedt con Julian Knowle.Marcus Daniell e Horia Tecău hanno vinto il torneo battendo in finale Marcelo Melo e Bruno Soares 7-5, 6-4.

Teste di Serie 

  Bob Bryan /  Mike Bryan (primo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes  (quarti)

  Marcel Granollers /  Tommy Robredo (quarti)
  Julian Knowle /  Robert Lindstedt (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Heineken Open 2010
ATP World Tour 2010